Meilak (variantes : Mejlak, Mejlaq, Meilaq) est un patronyme maltais.

Étymologie 
L'origine du nom Meilak est obscure. Selon certains, c'est le diminutif arabe (ou arabe sicilien) du nom Melacio ou Malacio qui fait référence à [une personne originaire de] la ville sicilienne de Milazzo près de Messine.

Pour le linguiste maltais , il dérive de meilaq qui peut désigner une « pierre de touche », une « pierre a aiguiser » (maylaq en arabe sicilien). En maltais, mejlaq peut désigner un cuir à rasoir ; par extension, il pouvait désigner un barbier.

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Meilak se rencontre notamment en Australie, au sein de la .

Personnalités portant ce patronyme 
Le nom de famille Meilak est notamment porté par :

  (1905–1975), poétesse maltaise.

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 
 , Maltese Linguistic Surveys, University of Malta, 1976.

Liens externes 
 Que signifie votre patronyme maltais
 

Patronyme maltais